Wedel ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wedel, Stadt im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Wedel (Fredenbeck), Ortsteil der Gemeinde Fredenbeck im Landkreis Stade, Niedersachsen
Gewässer:
 Wedel – zwei Zuflüsse der Brenz im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Wedel (Brenz), rechter Zufluss aus dem Stubental in Heidenheim, 
 Wedel oder Orstel, rechter Zufluss in Bolheim, Stadt Herbrechtingen
 Wedel, Oberlaufname der Hengstbeeke in Großburgwedel, rechter Zufluss der Wietze (zur Aller) westlich Fuhrberg, beide Orte in der Stadt Burgwedel, Region Hannover, Niedersachsen

Wedel steht außerdem für:
 Wedel (Adelsgeschlecht)
 Wedel (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 E. Wedel, polnischer Schokoladenhersteller 
 Wedel, Vermessungsschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee, siehe Fassmer SV 24
 Wedel, norddeutsche Bezeichnung für Furt, siehe Furt #Namenkunde
 Wedel (Jägersprache), der Schwanz bei Hirschen und Rehwild
 Wedel, großes gefiedertes Blatt von Farnen und Cycadeen, siehe Blatt (Pflanze) #Evolution
 Palmwedel, Blatt von Palmen
 Staubwedel, Gerät zur Hausstaubentfernung

Siehe auch:
 Hans Albrecht Wedel (Schiff), Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe
 Vedel
 Weddel
 Wedell
 Wedl